Mændenes 10 meter platformskonkurrence ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro fandt sted den 19. og 20. august på Maria Lenk Aquatic Center i den olympiske park.

Tidsoverigt 
Alle tider er i brasiliansk tid (UTC-3)

Resultat 
Grøn betegner finalister.

Referencer 

10 meter platform (herrer)